Vukšići este un sat din comuna Pljevlja, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, localitatea nu are niciun locuitor (la recensământul din 1991 erau 21 de locuitori).

Demografie

Referințe

Legături externe 
 Vukšići (Pljevlja) pe Wikimapia
 Vukšići (Pljevlja) Map — Satellite Images of Vukšići (Pljevlja) (Maplandia)

Localități din comuna Pljevlja